Lamott ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Lamott (* 1954), amerikanische Schriftstellerin
 Franziska Lamott (* 1947), deutsche Soziologin und forensische Psychotherapeutin 
 Harry Lamott Crowl (* 1958), brasilianischer Komponist und Musikwissenschaftler 

Siehe auch:
 Lamotte, Lamothe, La Motte, La Mothe